Adam Ludwig Lewenhaupt – generale svedese
 Carl Gustaf Lewenhaupt – cavaliere svedese
 Charles Emil Lewenhaupt – cavaliere svedese
 Gustaf Lewenhaupt – cavaliere svedese
 Wilhelmina Lewenhaupt – nobildonna svedese